Президент Украинской Народной Республики в изгнании — бывший официальный пост украинского правительства в изгнании после Второй мировой войны. Должность была реорганизована с должности главы директории Украины.

История 
10 июля 1948 года был принят «Временный закон о реорганизации Государственного Центра Украинской Народной Республики в изгнании», который был скоординирован между разными украинскими политическими организациями. Андрей Ливицкий, который был главой Директории, был согласован Украинским Национальным Советом, как президент Украинской Народной Республики в изгнании. С 1948 по 1992 год было четыре президента УНР в изгнании. 15 марта 1992 года 10-я внеочередная сессия Украинского Национального Совета приняла резолюцию «О передаче полномочий Государственного центра УНР в изгнании государственной власти в Киеве и прекращения работы Государственного центра УНР в изгнании». Последний президент Николай Плавьюк официально передал его президентские клейноды и полномочия новоизбранному Президенту Украины Леониду Кравчуку, чем фактически засвидетельствовал наследственность института.

Президент должен был быть избран или подтвержден Украинским Национальным Советом. Он имел право участвовать в заседаниях Украинского Национального Совета и его президиума, представлять Государственный центр УНР в изгнании на внешних отношениях, назначать главу правительства и, по предложению которого, членов правительства. В исключительных случаях Президент мог распустить Украинский национальный совет по представлению правительства. Правительство УНР было ответственным и подотчетным как Президенту, так и Совету. Все президенты, за исключением последнего, носили титул пожизненно.

Список Президентов УНР в изгнании

Примечания 

Президенты УНР
Списки президентов
Должность президента Украины